Landtagswahlkreis 109 steht für folgende Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Bochum III – Herne II (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Herford II (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Dortmund I (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Dortmund IV – Lünen (1947 bis 1962)